Als Wappen Jugoslawiens werden verschiedene Wappen bezeichnet:

 das Wappen des Königreichs Jugoslawien
 das Wappen der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien
 das Wappen der Bundesrepublik Jugoslawien